Bascomb ist der Familienname folgender Personen:

 Dud Bascomb (1916–1972), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Paul Bascomb (1910–1986), US-amerikanischer Tenorsaxophonist

Siehe auch:
 Bascom